Алик — многозначный термин:
 Алик — мужское личное имя.
 Алик — шлея или лямка, употребляемая в Сибири при упряжи собак.
«Алик» — армянская газета, созданная в марте 1931 года.